Urbinum Metaurense és el nom romà de la ciutat d'Urbino
 Urbinum Hortense fou una ciutat romana de l'Umbria